Шива — многозначный термин.

 Шива — в индуизме олицетворение разрушительного начала вселенной и трансформации, одно из божеств верховной триады.
 Шива — структура вероятно ударного происхождения, расположенная на дне Индийского океана.
 Шива — озеро на Западном Памире на территории Афганистана.
 Шива — река на Западном Памире на территории Афганистана, левый приток Пянджа.
 Шива — историческая местность на Западном Памире на территории Афганистана, в провинции Бадахшан.
 Шива, Вандана (род. 1952) — индийский философ, активист-эколог и экофеминистка.
 Шива́ — еврейская традиция семидневного траура по усопшим.
 Шива — персонаж серии игр Mortal Kombat.
 (1170) Шива — астероид, пересекающий орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.